Roger Jackson
 Roger Jackson (1942) olimpiai bajnok kanadai evezős, sportvezető

hasonló nevűek
 Roger L. Jackson (1958) amerikai szinkronszínész